Clay steht für:
 Clay Mathematics Institute, ein Mathematikinstitut
 Clay Research Award, ein Mathematikpreis
 Clay (Industrieplastilin), einen Werkstoff für den Modellbau
 Clay (Band), eine argentinische Alternative-Metal-Band
 CLAY, Keramikmuseum Danmark, ein Museum in Dänemark

Clay steht für folgende Orte in den USA:
 Clay (Alabama)
 Clay (Arkansas)
 Clay (Kalifornien)
 Clay (Kentucky)
 Clay (Louisiana)
 Clay (Mississippi)
 Clay (Missouri)
 Clay (New York)
 Clay (North Carolina)
 Clay (Ohio)
 Clay (Pennsylvania)
 Clay (Texas)
 Clay (Virginia)
 Clay (West Virginia)
 Clay Junction (West Virginia)
 Clay Mills (Iowa)
 Clay Sink (Florida)
 Clay Springs (Arizona)
 Clay Spur (Wyoming)
 Clay Village (Kentucky)

Clay ist ein Familienname, siehe Clay (Familienname)

Clay steht für folgende im NRHP gelistete Objekte:
 Clay Avenue Bridge, in Drakesville, Iowa, ID-Nr. 98000795
 Clay Building, in Oakland, Kalifornien, ID-Nr. 78000650
 Clay Center Carnegie Library, in Clay Center, Kansas, ID-Nr. 87000933
 Clay City National Bank Building, in Clay City, Kentucky, ID-Nr. 76000940
 Clay County Agricultural High School, in Pheba, Mississippi, ID-Nr. 91001645
 Clay County Courthouse and Jail, in Henrietta, Texas, ID-Nr. 78002904
 Clay County Hospital, in Brazil, Indiana, ID-Nr. 99001154
 Clay County Jail, in Louisville, Illinois, ID-Nr. 98000986
 Clay County Savings Association Building, in Liberty, Missouri, ID-Nr. 92001675
 Clay County State Bank, in Excelsior Springs, Missouri, ID-Nr. 84004141
 Clay Hill Historic District, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 83001258
 Clay Street Cemetery, in Fairbanks, Alaska, ID-Nr. 82001619

Siehe auch:
 Clay County
 Clay Township
 Claye
 Klay
 Glay (Begriffsklärung)